Careiro kan syfta på:

Brasilien 

 Careiro da Várzea (kommun), Amazonas, 
 Careiro da Várzea (ort), Amazonas, 
 Careiro (kommun i Brasilien), Amazonas,